Bardylis kan syfta på:

 Bardylis – ett släkte av steklar
 Bardylis (kung) (cirka 448– cirka 358 f.Kr.), dardansk (illyrisk) kung
 Bardylis den yngre (200-talet f.Kr.), dardansk (illyrisk) kung